Сейид Казим Решти () — иранец, мусульманский мистик, преемник Шейха Ахмада Ахсаи и лидер шейхитского движения с 1827 года вплоть до момента своей смерти. Основатель школы. Согласно источникам бахаи, перед смертью он недвусмысленно указал на Али Мухаммада Ширази как Махди. Согласно другому источнику, не назвал своего преемника, но огласил некоторые признаки, по которым ученики должны опознать грядущего посредника между имамом Махди и людьми, и приказал своим последователям отправиться на его поиски.

Примечания

Литература

См. также 
 Гулат
 Шейх Ахмад Ахсаи
 Баб
 Тахире Куррат-уль-Айн

Шейхизм
Мусульманские мистики
Родившиеся в 1793 году
Умершие в 1843 году